De Azerbeidzjaanse voetbalclub FK Qarabağ speelt sinds 1996 wedstrijden in Europese competities. Hieronder volgt een overzicht van de gespeelde wedstrijden per seizoen.

Overzicht

Uitslagen vanuit gezichtspunt FK Qarabağ

Totaal aantal punten voor UEFA coëfficiënten: 103.5'''

Zie ook 
 Deelnemers UEFA-toernooien Azerbeidzjan
 Ranglijst van alle clubs die in de diverse Europa Cups zijn uitgekomen

FK Qarabağ
FK Qarabağ